Wanda steht für:
 Wanda (Vorname), weiblicher Vorname
 Wanda (Band), österreichische Pop-Band
 Wanda (Sage), polnische Sagengestalt des Mittelalters
 Wanda Group, chinesischer Konzern
 (1057) Wanda, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Wanda (Volksgruppe), ein ethnische Gruppe in der Rukwa-Region im südwestlichen Tansania
 Wanda (Krater), Meteoritenkrater auf der Venus 

Werktitel:
 Wanda (Doppler), romantische Oper von Franz Doppler
 Wanda (Dvořák), tragische Oper von Antonín Dvořák
 Wanda (Gerhart Hauptmann), Roman von Gerhart Hauptmann 
 Wanda (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1970
 Wanda, mein Wunder, Schweizer Filmdrama aus dem Jahr 2020

Familienname:
 Jürgen Wanda (* 1957), deutscher Sachbuchautor und Rundfunkmoderator

Ort in Argentinien:
 Colonia Wanda

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Wanda (Illinois)
 Wanda (Minnesota)
 Wanda (Missouri)
 Wanda (West Virginia)

Siehe auch:
 Cosmo & Wanda – Wenn Elfen helfen
 Ein Fisch namens Wanda
 Vanda